Новокаменка— село в  Ташлинском районе Оренбургской области, административный центр  Новокаменского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 15 километров по прямой на север от районного центра села  Ташла.

Население 
Постоянное население составляло 675 человек в 2002 году (русские 71%) ,  630 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района